Batan (Aklan) - gemeente in de Filipijnse provincie Aklan
 Batan (eiland) - eiland in de Filipijnse provincie Batanes
 Batan (Albay) - eiland in de Filipijnse provincie Albay
 Batán (metrostation) - metrostation in Madrid